WWO steht für:
 WWO (Hip-Hop-Gruppe)
 World Without Oil, Alternate-Reality-Spiel

wwo steht für:
 Dorig (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Gaua, Banks-Inseln, Vanuatu

Abkürzung